Oriči – città della Russia
 Orici – specie di antilopi